Будинок із привидами — міська легенда про житловий будинок або іншу будівлю, що вважається населеною духами померлих

Фільми 

 «Будинок із привидами» — американська німа кінокомедія Бастера Кітона 1921 року
 «Будинок із привидами» — американська комедійна драма Беньяміна Крістенсена 1928 року
 «Будинок із привидами» — британський фільм жахів Роберта Вайза 1963 року
 «Будинок із привидами» — радянська драма Юхима Гальперіна 1987 року
 «Будинок із привидами» — італійсько-американський фільм жахів Умберто Ленці 1988 року
 «Будинок із привидами» — п'ятнадцятий мультфільм про Міккі Мауса від Волта Діснея